Bongili (auch Bokiba, Bongiri, Bungili und Bungiri) ist eine Bantusprache und wird von circa 4000 Menschen in der Republik Kongo gesprochen. 

Sie ist im Departement Sangha entlang des Flusses Sangha südlich von Ouésso verbreitet.

Bongili wird in der lateinischen Schrift geschrieben.

Klassifikation 
Bongili bildet mit den Sprachen Bomitaba, Dibole, Mbati, Ngundi und Pande die Ngundi-Gruppe. Nach der Einteilung von Malcolm Guthrie gehört Bongili zur Guthrie-Zone C20.

Beispiel 
Evangelium nach Johannes

Literatur 
 William L. Gardner: Language use in the Epena district of Northern Congo (PDF; 806 kB). SIL Electronic Survey Reports 2006. Abstract

Weblinks 
 Ethnologue-Eintrag zu Bongili
 Sprachkarte

Einzelsprache
Ngundi-Sprachen